Partsch heißen folgende geographische Objekte:

  Parcz, Dorf  im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Partsch, Kreis Rastenburg, Ostpreußen)
 eine Ortschaft innerhalb der russischen Siedlung Cholmogorje (Wischnjowoje) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Partsch, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)

Partsch ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Partsch (1855–1932), deutscher Zahn-, Mund- und Kieferchirurg
 Christa Partsch (1926–2002), deutsche Buchbinderin und Lyrikerin
 Christoph Partsch (* 1961), deutscher Rechtsanwalt und Buchautor
 Erich Wolfgang Partsch (1959–2014), österreichischer Musikwissenschaftler
 Hans Partsch (* 1954), deutscher Ringer
 Hugo Partsch (1938–2023), österreichischer Dermatologe und Hochschullehrer
 Jochen Partsch (* 1962), deutscher Politiker
 Josef Partsch (1813–1886), österreichischer Krippenschnitzer
 Joseph Partsch (1851–1925), deutscher Geograph
 Joseph Aloys August Partsch (1882–1925), deutscher Professor für römisches und bürgerliches Recht
 Karl Partsch (1922–2009), deutscher Biologe und Umweltschützer
 Karl Josef Partsch (1914–1996), deutscher Jurist und Professor
 Marianne Grewe-Partsch (1913–2004), deutsche Medienwissenschaftlerin, Juristin und Hochschullehrerin
 Maximilian Partsch, der Gründer des Autobusunternehmens Partsch in Wiener Neustadt
 Paul Partsch (1791–1856), österreichischer Geologe und Mineraloge
 Susanna Partsch (* 1952), deutsche Kunsthistorikerin und Schriftstellerin
 Walter Partsch (1923–2001), österreichischer Kameramann
 Wolfgang Partsch (* 1945), österreichischer Unternehmensberater

Partsch steht auch für
 Partsch (Einheit), ein altes asiatisches Gewichtsmaß

Siehe auch:
 Partzsch